4556 Gumilyov, asteroide
Gumilëv, dinastia di letterati russi